Diego López Pacheco (1456-1529), en Spaans edelman
 Luis Diego López (1974), een Uruguayaans voetballer
 Diego López Rodríguez (1981), een Spaans voetballer
 Diego Lopez (wielrenner) (1997), een Spaanse wielrenner